Hollow Point steht für:

 Originaltitel von Lethal Point – Zwei gnadenlose Profis, US-amerikanisch-kanadischer Spielfilm (1996)
 The Hollow Point, US-amerikanischer Spielfilm (2016) 
 Hollow Point (2019), US-amerikanischer Spielfilm 
 Hollow Point Bullet siehe Hohlspitzgeschoss
 Hueca Point, eine Landspitze von Montagu Island im Archipel der Südlichen Sandwichinseln